Serie A, nejvyšší italská soutěž ve fotbale, byla založena roku 1929. Od té doby do roku 2020 se uskutečnilo 88 ročníků (nekonaly se válečné ročníky 1943/44 a 1944/45, v letech 1945/46 se hrála Divisione Nazionale ve formátu regionálních kvalifikací a závěrečného turnaje). Za tu dobu v lize nastoupilo 67 klubů, od sezóny 2020/21 hraje Spezia Calcio. Jediným týmem, který se zúčastnil všech dosavadních ročníků, je FC Inter Milán. Mistrovský titul získalo dvanáct klubů.

Při založení hrálo ligu 18 týmů. V letech 1934–1942 byl počet snížen na 16, 1942–1946 to bylo znovu 18, v období 1946–1952 vzrostl počet na 20, 1952–1967 18, 1967–1988 16, 1988–2004 18 a od roku 2004 20. Do roku 1994 se udělovaly za vítězství dva body, od té doby tři body. Tabulka je sestavena podle toho, kolik bodů kluby skutečně získaly (což zvýhodňuje týmy úspěšné v posledním dvacetiletí). Poslední dvě kolonky pro zajímavost ukazují, kolik bodů by který klub měl, kdyby se celou dobu uplatňoval dvoubodový, respektive tříbodový systém. 

Tučným písmem jsou uvedeni účastníci sezony Serie A 2021/22.

Počty bodů v tabulce se nemusejí shodovat se součtem výher a remíz, protože jsou v nich zahrnuty i případné bodové odečty z kázeňských důvodů.

Reference 

Serie A